Giulio Cesare Silvagni – romanziere, attore, scenografo e antifascista italiano naturalizzato francese
 Umberto Silvagni – giornalista e politico italiano